Шелестовка () — название населённых пунктов на Украине:
 Шелестовка — село в Морозовском сельском совете Меловского района Луганской области.
 Шелестовка — село в Никольском сельском совете Меловского района Луганской области.